Ženská dvouhra AEGON Open Nottingham 2017 probíhala v polovině června 2017. Do singlové soutěže nottinghamského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla česká světová trojka Karolína Plíšková, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 20letá nenasazená Chorvatka Donna Vekićová, jež ve finále zdolala britskou turnajovou jedničku Johannu Kontaovou po třísetovém průběhu 2–6, 7–6 a 7–5, když dohnala ztrátu ztraceného servisu v rozhodující sadě ze stavu 1–3. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour a první po třech letech.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

AEGON Open Nottingham 2017